Ву́лиця Лисича́нська — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР, на честь міста Лисичанськ.

Вулиця Лисичанська — вулиця у Дніпродзержинську.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Дніпропетровську.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Донецьку.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Карло-Марксовому.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Києві.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Лисичанську.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Луганську.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Первомайську.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Перевальську.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Селидовому.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Сєвєродонецьку.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Слов'янську.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Харкові.

Вулиця Лисичанська — вулиця у Волгограді.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Москві.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Ростові-на-Дону.
 Вулиця Лисичанська — вулиця у Санкт-Петербурзі.

Див. також 
 Лисичанський провулок

Лисичанськ
Вулиці
Урбаноніми Лисичанська